Ritorna la vita (Retour à la vie) – film a episodi del 1949 diretto da registi vari
 Retour à la vie – film del 2000 diretto da Pascal Baeumler